Ел Растро има више значења:

 Ел Растро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Растро (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Растро (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Растро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Растро (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Растро (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Растро (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Растро (Уепак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Растро (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Растро (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Растро (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику